Las plantas verdes (Viridiplantae, también llamadas Viridophyta, Chloroplastida, Chlorobiota y Chlorobionta) forman un clado (grupo monofilético) que comprende a lo que comúnmente se conoce como algas verdes y plantas terrestres. Hay que tener en cuenta que hay muchas especies de color verde fuera de este grupo, y que muchas de las especies agrupadas aquí no son consideradas "plantas" (en la definición de 5 reinos de Whittaker, 1969, definidas como eucariotas multicelulares con pared celular y fotosintetizantes, organizados en tejidos).

Las algas verdes son un grupo tradicionalmente conocido, parafilético con respecto a las embriofitas o plantas terrestres. Viridiplantae está compuesto por dos clados o grupos monofiléticos, que son las clorofitas y las estreptofitas, entre las últimas se encuentran las plantas terrestres o embriofitas, y las algas verdes más emparentadas a ellas, que comparten un antecesor común con ellas. 

Viridiplantae está compuesto por más de 300.000 especies de plantas descriptas, aproximadamente la sexta parte de todas las especies de seres vivos conocidos que pueblan la Tierra. 

El ancestro de las algas verdes y de todas las plantas terrestres, que también es ancestro de otras algas (ver gráfico), adquirió su primer cloroplasto a través de un único evento de endosimbiosis con una cianobacteria. Por eso se dice que este clado, y el clado más grande que lo contiene (Archaeplastida), adquirió sus cloroplastos "de forma primaria" (ya que otros organismos, ubicados en la zona amarilla del gráfico, obtuvieron sus cloroplastos a través de las algas rojas o verdes que ya lo habían adquirido, es decir de forma secundaria). Los cloroplastos de las viridofitas poseen características que permiten diferenciarlos fácilmente de los de las algas rojas y las glaucofitas.

La evidencia molecular sostiene fuertemente la monofilia de este grupo, tanto en lo que respecta a las secuencias de ADN del núcleo y de las orgánulos, como en lo que respecta a las características ultraestructurales (en particular la transferencia de genes del cloroplasto al núcleo). Este clado también es sostenido por un número de caracteres bioquímicos y morfológicos, incluyendo la probable pérdida de las ficobilinas (que sí están presentes en las cianobacterias y las algas rojas), la aparición de la clorofila b (además de la ya presente clorofila a). Las plantas verdes también almacenan carbohidratos en la forma de gránulos de almidón en sus células, y sus células móviles (espermatozoides) tienen una característica estructura "estelada" ("stellate" en inglés) en la base de cada uno de los flagelos, que son de tipo "whiplash", usualmente son dos y ubicados en la parte anterior del espermatozoide. Los pyrenoides usualmente están presentes dentro de los plástidos, las paredes celulares usualmente poseen celulosa, y las células poseen centríolos.

Hoy en día parece que varios linajes de organismos unicelulares con paredes celulares con escamas distintivas, llamados "micromónadas" o "prasinophyta", están situados cerca de la base del árbol filogenético de las viridofitas. Sin embargo, el análisis filogenético más exhaustivo hasta el 2002 (Karol et al. 2001) sostiene la división basal entre las clorofitas y las estreptofitas. En este estudio uno de los llamados "micromónadas", Mesostigma, parece ser el grupo hermano de todo el resto de las estreptofitas.

Filogenia 

Los análisis moleculares más recientes dan aproximadamente la siguiente filogenia entre los grupos de plantas verdes y relacionados:

Sinónimos 

Los siguientes nombres fueron propuestos para esta circunscripción:

 Plantae: Copeland, 1938, 1956
 Euchlorophyta: Whittaker, 1969
 Chlorophyta sensu van den Hoek & Jahns, 1978
 Viridiplantae: Cavalier-Smith 1981-1998, Hausmann et al. 2003, Ruggiero et al. 2015
 Chlorobionta: Jeffrey, 1982, emend. Bremer, 1985, emend. Lewis y Mc Court, 2004
 Chlorobiota: Kenrick y Crane, 1997
 Chloroplastida: Adl et al., 2005
 Viridophyta

Referencias 

 Judd, W. S. Campbell, C. S. Kellogg, E. A. Stevens, P.F. Donoghue, M. J. 2002. Plant systematics: a phylogenetic approach, Second Edition. Sinauer Axxoc, USA.

Referencias citadas 

Plantae